Ла Хера има више значења:
 Ла Хера (Нови Мексико)
 Ла Хера (Колорадо)